Kirnbergsee heißen folgende Seen:

 See in Penzberg, Oberbayern, siehe Kirnbergsee (Penzberg)
 Stausee der Brändbachtalsperre bei Bräunlingen, Baden-Württemberg, siehe dort